Mister Hyde - personnage de fiction - peut faire référence à :
 L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, roman de Robert Louis Stevenson dont la trame est centrée sur ce personnage ;
 Mister Hyde, super-vilain de Marvel Comics, inspiré du personnage du roman de Stevenson ;
 Mister Hyde, chanson de Philippe Chatel.

Voir aussi